

Patronyme 
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Ariake Kambara, (1876–1952), est le nom de plume d'un poète et romancier japonais ;

Taxon 
  est un genre éteint de crocodiliens.

Toponyme 
 La gare de Kanbara est une station de chemin de fer du Japon, située sur la ligne principale du Tōkaidō ;

Homonymie
Homonymie de patronyme